Quintessenz ist:
 eine Form der dunklen Energie, siehe Quintessenz (Physik)
 in der Philosophie und Alchemie unter anderem ein Synonym für Äther, siehe Quintessenz (Philosophie)
 eine Gruppe Flötenspieler, siehe Quintessenz – Leipziger Querflötenensemble
 ein österreichischer Verein, siehe Quintessenz (Verein)
 ein Verlag, siehe Quintessenz (Verlag)
 eine WDR2-Radiosendung, siehe Quintessenz (Hörfunksendung), 
 eine Figur im Feenschach, siehe Märchenschach#Quintessenz

Siehe auch: